Людмила Михайловна Коваль (17 октября 1933, Ленинград — 15 февраля 2020, Москва) — советский и российский историк, библиотековед, библиограф. Кандидат исторических наук. Заведующая сектором истории и Музеем истории Российской государственной библиотеки. Заслуженный работник культуры Российской Федерации.

Биография 
Родилась 17 октября 1933 года в семье военнослужащего в Ленинграде, а в 1947 году семья переехала в Москву. Окончила Исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова (1956), аспирантуру при нём (1976), Высшие библиотечные курсы при Государственной библиотеке СССР им. В. И. Ленина (1965). Кандидат исторических наук (1976). Имела учёное звание старшего научного сотрудника по специальности «библиография и библиотековедение» (1981). Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998). В 1963 году пришла в Российскую государственную библиотеку, где работала до конца жизни. В последние годы — заведующая сектором и Музеем истории РГБ.

Участвовала во многих научных конференциях, включая всероссийские и международные.

Скончалась 15 февраля 2020 года в Москве.

Публикации 
Автор более 350 научных и научно-популярных работ на русском и 9 иностранных языках, в том числе 29 книг, опубликованных издательствами «Наука», «Книга», «Летний сад», журнала «Библиотекарь», «Пашков дом». Среди книг, автором и составителем которых явилась Коваль: «Русско-итальянские общественные связи. Россия. Италия. Книга» (1981), «Голос прошлого. Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина» (1991), «Книга памяти Российской государственной библиотеки» (1995), «Не славы ради…» (2000), «Сотрудники Российской государственной библиотеки: Биобиблиографический словарь. Московский публичный и Румянцевский музей. 1862—1917» (2003), «Музей истории Российской государственной библиотеки: путеводитель по фонду» (2011), «На благое просвещение. Из истории Российской государственной библиотеки» (2012), «Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны: хроника жизни» (2005), «Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны: линия фронта» (2014). Созданная Л. М. Коваль вместе с издательством «Пашков дом» серия книг о директорах Музеев и Библиотеки: Н. В. Исакове, В. А. Дашкове, М. А. Веневитинове, И. В. Цветаеве, В. Д. Голицыне, В. И. Невском (2 издания) включает 7 биографий.

Особое место в творчестве Коваль уделено военной теме. Воспоминания ветеранов, архивные документы и материалы, отражающие работу библиотеки в годы Великой Отечественной войны, вошли в сборник «Голос прошлого. Государственная ордена Ленина библиотека СССР имени В. И. Ленина в годы Великой Отечественной войны» (1991).

В 1992—1994 годах Коваль работала над «Книгой памяти Российской государственной библиотеки», которая вышла в свет в 1995 году. Благодаря этой книге нам стали известны свыше 2600 имён. В ходе поисковой работы были установлены имена 172 сотрудников, которые ушли из библиотеки на фронт, установлены имена 42 погибших, пропавших без вести, умерших от ран сотрудников библиотеки. Все эти имена были внесены в Книги памяти Москвы, Московской области, Украины, все 172 фамилии выбиты на памятной мраморной доске. К 60-летию Великой Победы Коваль подготовила книгу «Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны: Хроника жизни», которая также вышла в издательстве «Пашков дом».

Награды 
Творческая и профессиональная активность Людмилы Михайловны отмечена государственными и общественными наградами:

 медаль «Ветеран труда»;
 медаль «В память 850-летия Москвы»;
 звание Заслуженный работник культуры Российской Федерации;
 Юбилейная серебряная Тютчевская медаль Международного фонда «Классика» (за большой вклад в осуществление программ поддержки русской словесности и культуры);
 медаль «За милосердие» благотворительного фонда «Меценаты столетия» (за трудовые подвиги на благо Родины и служение идеалам добра и милосердия);
 юбилейная медаль «Николай Петрович Румянцев — основатель Российской государственной библиотеки» (Совет директоров РГБ);
 по предложению Российской государственной библиотеки, имя Коваль Людмилы Михайловны внесено в Зал национальной трудовой славы.

Библиография 
 Коваль Л. М. Русско-итальянские общественные связи: Россия. Италия. Книга. М.: Наука, 1981. — 109 с.
 Коваль Л. М. К истории русско-итальянских общественно-культурных связей в начале ХХ в. (Роль русской эмиграции в Италии в распространении русской литературы) // Проблемы итальянской истории. М.: Наука, 1975. — с. 133—150.
 Голос прошлого: Государственная Ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина в годы Великой Отечественной войны / Сост. М. В. Волкова, Л. М. Илларионова, Л. М. Коваль и др. Ред. А. Я. Черняк. М.: ГБЛ, 1991. 135 с. [ГБЛ; Музей книги; Музей истории ГБЛ] (Биб: DLC; MH). Упоминается в списке литературы Российская государственная библиотека.
 Коваль Л. М. «Книга памяти Российской государственной библиотеки.» М.: Материк: РГБ, 1995. — 261 с.
 
 Коваль Л. М. «Не славы ради…». Книга. М.-СПб, РГБ, Летний сад, 2000. 184 с.: ил. ISBN 5-7510-0130-3 (РГБ), 5-89740-036-9.
 Коваль Л. М., Дворкина М. Я. «О Библиотеке, о времени, о себе: Воспоминания сотрудников Российской государственной библиотеки» — Москва : Пашков дом, 2003. — 346 с. — 350 экз. — ISBN 5-7510-0271-7.
 Сотрудники Российской государственной библиотеки: Биобиблиографический словарь. Московский публичный и Румянцевский музей: 1862—1917 / РГБ; Музей истории Б-ки; Сост.: Л. М. Коваль, А. В. Теплицкая; Науч. ред. В. А. Фокеев. — М.: Пашков Дом, 2003. — 222 с.
 Коваль Л. М. Российская государственная библиотека в годы Великой Отечественной войны: Хроника жизни. — Москва : Пашков дом, 2005. — 373, [1] c., [16] л. ил., портр., факс.; 20 см. — (К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне).; ISBN 5-7510-0331-4 : 300.
 Коваль Л.М., Александрова Т.Л. и др. …И пусть не думают, что мертвые не слышат, когда о них потомки говорят (стихи и личные документы времен Великой Отечественной войны). - М. : Рос. гос. б-ка, 2005. - 78, [1] с. : факс.; 21x28 см.
 Коваль Л. М. Из истории Московского публичного и Румянцевского музея. На благое просвещение: к 250-летию со дня рождения графа Н. П. Румянцева. Альбом-каталог. Ч. 2. М., 2005. С. 6-7 / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, М-во ин. дел РФ, Федеральное агентство по культуре и кинематографии, Рос. гос. б-ка, Гос. музей истории С.-Петербурга, Гос. музей А. С. Пушкина, Гос. ист. музей.
 Коваль Л. М. Московский государственный университет в истории Российской государственной библиотеки. Вестник архивиста. Информ. бюл. № 1 (85). Янв.-февр. 2005 (Рос. о-во историков-архивистов). М., 2005. С. 122—134.
 Коваль Л. М. Николай Михайлович Сикорский — директор Ленинской библиотеки (Из личных воспоминаний). Книга. Исследования и материалы. Сб. 83. М.: Наука, 2005. С. 323—335.
 Коваль Л. М. Хроника Великой Отечественной войны (ведение рубрики, представление авторов и материалов рубрики, текстов событий на фронте). Библиотека. 2004. № 5-12; 2005. № 1-5.
 Коваль Л. М. Ученые Ленинской библиотеки — фронту. Книга. Исследования и материалы. Сб. 84. М.: Наука, 2005. С. 56-71.
 Коваль Л.М. В.И. Невский. Директор главной библиотеки страны. Российская гос. б-ка. - Москва : Пашков дом, 2006. - 246, [1] с., [8] л. ил., портр. : ил.; 17 см.; ISBN 5-7510-0344-6.
 15 статей Коваль Л. М.: «Богачев П. М.», «Виноградов А. К.», «Георгиевский Г. П.», «Голицын В. Д.», «Дашков В. А.», «Егоров Д. Н.», «Клевенский М. М.», «Кондаков И. П.», «Корш Е. Ф.», «Музеи библиотек», «Музей истории библиотек», «Невский В. И.», «Олишев В. Г.», «Цветиаев И. В.», «Яковлев Н. Н.». Российская библиотечная энциклопедия. М.: Пашков дом, 2007. С. 228, 263, 299, 305, 341, 374, 492, 520, 529, 674—675, 715—716, 756—757, 1123, 1206.
 Коваль Л. М. Князь Василий Дмитриевич Голицын и Румянцевский музей / Российская государственная библиотека. — М.: Пашков дом, 2007. — 356 с. — ISBN 978-5-380-7. (обл.) (упоминается в списке литературы к статье Голицын, Василий Дмитриевич).
 Коваль Л. М. Война, революции, Музеи: Василий Дмитриевич Голицын // На благое просвещение: Из истории Российской государственной библиотеки: (К 150-летию основания Московского публичного и Румянцевского музеев) / Л. М. Коваль; Худож. оформление: В. В. Покатов; Российская государственная библиотека. — М.: Пашков дом, 2012. — С. 361—491. — 500 с. — 300 экз. — ISBN 978-5-7510-0546-7. (обл.) (упоминается в списке литературы к статье Голицын, Василий Дмитриевич).
 Коваль Л. М. «Князь Василий Дмитриевич Голицын. Время. Музей. Судьба. Первый советский директор Румянцевского музея». ISBN 978-5-7510-0706-5. 2017. 248 с.: ил. Переплёт. Формат 170×215 мм.
 Фрагменты истории / Л. М. Коваль; Рос. гос. б-ка. — Москва : Пашков дом, 2015. — 288 с., 16 л. ил.

 
 
 
 Коваль Л. М. Музей истории первой публичной библиотеки Москвы как объект книговедения. Доклад на 7-ой научной конференции по проблемам книговедения. Москва, 22 апреля 1992 года. (Тезисы доклада). Книга в меняющемся мире. Седьмая научная конференция по проблемам книговедения. Секция библиотековедения. М., 1992. С. 26-27.
 Коваль Л. М. Коллектив и личность в истории Библиотеки (по материалам Музея истории РГБ). Материалы конференции по итогам НИР РГБ за 1991 год (29 июня 1992 года). М., 1993. С. 111—112.
 Коваль Л. М. Российская государственная библиотека в русле исторического развития. Библиотека в контексте истории: Тезисы докладов и сообщений научной конференции. Москва, 8-10 июня 1995 г. М., 1995. С. 42-43.
 Коваль Л. М. Книги и люди в Российской государственной библиотеке в 20-е годы. Судьбы библиотек дореволюционной России: 20-30-е годы XX века. Конференция. 1-3 октября 1996 г. Тезисы сообщений. СПб, издательство РНБ, 1996. С. 29-30.
 Коваль Л. М. Память библиотеки. Румянцевские чтения. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции (18-19 апреля 1996 г.)". М., 1996. С. 41-43.
 Коваль Л. М. Российская государственная библиотека и изучение отечественной истории. Библиотека в контексте истории. Тезисы докладов и сообщений второй научной конференции. Москва, 21-23 октября 1997 года. Научная библиотека РГТУ, МГУК, клуб «Реалисты». М., 1997. С. 73-75.
 Коваль Л. М. Первый публичный музей Москвы. Исторические музеи в системе культуры города. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию Музея истории города Москвы. 9-10 октября 1996 г. М., 1997. С. 109—113.
 Коваль Л. М. Российская государственная библиотека в контексте истории и культуры Москвы. Румянцевские чтения. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции (17-18 апреля 1997). М., 1997. С. 6-7.
 Коваль Л. М. Библиотекарь на пороге XXI века. Библиотечное дело на пороге XXI века. Тезисы докладов и сообщений международной научной конференции (Москва, 15-16 апреля 1998 года). Ч.I. М., 1998. С.41.
 Коваль Л. М. Страницы истории Библиотеки. К 50-летию Победы. Румянцевские чтения. Материалы научно-практической конференции по итогам научно-исследовательской работы Российской государственной библиотеки (25-27 апреля 1995 года). Ч.I. М., 1998. С. 8-16.
 Коваль Л. М. Иван Владимирович Цветаев и Московский публичный и Румянцевский музеи. «…Все в груди слилось и спелось». Пятая Цветаевская международная научно-тематическая конференция (9-11 октября 1997 года). Доклады. — М., Дом-музей Марины Цветаевой, 1998. С. 91-97.
 Коваль Л. М. Исторический вклад архива библиотеки в информатизацию общества. Библиотечное дело и проблемы информатизации общества. Тезисы докладов международной научной конференции (Москва, 27-28 апреля 1999 года). Ч.2. М., 1999. С. 188—189.
 Коваль Л. М. Библиотекарь на фоне истории. Библиотека в контексте истории: Тезисы докладов и сообщений третьей научной конференции. Москва, 13-15 октября 1999 г. Ч.1 / МГУК, науч. б-ка РГТУ, РГБ, МБА. М., 1999. С.51-53.
 Коваль Л. М. Российская государственная библиотека в контексте культуры. Румянцевские чтения. Тезисы докладов и сообщений научно-практической конференции «Книга и культура мира в России» (20-21 апр. 2000 г.). М., 2000. С. 239—244.
 Коваль Л. М. Роль Музея истории Библиотеки в исследовании и популяризации истории Российской государственной библиотеки. Информ. бюл. Рос. библ. ассоц. 2003. № 24. VII Ежегодная конференция РБА «Информация для всех». Ярославль, 12-18 мая 2002. Докл. и сообщ. Ч. I. СПб., 2—3. С. 191—192.
 Коваль Л. М. Семейные ценности. Румянцевские чтения. Материалы Международной научной конференции. (15-16 апр. 2008). М., 2008. С. 45-50.
 Коваль Л. М. Приоритетная задача первой публичной библиотеки Москвы. Библиотека в контексте истории. В 2 ч. Ч. 1 Материалы 10-й Всероссийской с международным участием научной конференции. Москва, 3-4 октября 2013 г. (сост. Дворкина М. Я.. Москва: Пашков дом, 2013. С. 225—234.
 Коваль Л. М. Весомый вклад Библиотеки в Победу. Румянцевские чтения — 2015. Материалы Международной научной конференции 14-15 апр. 2015. Ч. 1. Москва, 2015. С. 158—169.
 Коваль Л. М. Книга и война. Книжная культура: Опыт прошлого и проблемы современности: К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: Материалы VI Международной научной конференции (Москва, 2015) / отв. ред. В. И. Васильев; сост. Д. Н. Бакун, М. А. Ермолаева: В 2 ч. Москва: РГБУН НИЦ «Наука» РАН. Часть 1: 2015. С. 122—128.

Примечания

Литература 
 
 
 
 Коваль В.А. Хранитель истории Ленинки: Книга о Людмиле Михайловне Коваль / Российская гос. б-ка; [сост. В.А. Коваль]. ─ Москва: Пашков дом, 2021. ─ 317, [1]с.: ил. ISBN 978-5-7510-0829-1.

Рецензии

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Библиотекари СССР
Библиотекари России
Библиографы СССР
Библиографы России
Библиотековеды СССР
Библиотековеды России
Писатели Москвы
Писатели СССР
Историки СССР
Историки России
Выпускники исторического факультета МГУ
Кандидаты исторических наук
Сотрудники Российской государственной библиотеки
Женщины-историки